As long as you love me puede referirse a:

 As long as you love me, álbum de la banda japonesa HΛL, del año 2002.
 «As long as you love me», canción del grupo Backstreet Boys, del año 1997.
 «As Long As You Love Me», canción del cantante Justin Bieber, del año 2012.